Daniel Wagner – (nato 1987), portiere tedesco
Daniel Wagner – (nato 1993), atleta paralimpico e snowboarder danese